Славка  — печера в Тернопільській області.
 Славка — птах (інша назва — Кропив'янка).
 Славка — річка у Львівській області.